A quinta temporada de Cultura Livre estreou na TV Cultura em 15 de abril de 2015 e terminou em 30 de dezembro de 2015. Na quinta temporada o programa passou a ser exibido semanalmente às quartas, às 23:30, com 30 minutos de duração. Esta temporada é composta por 37 episódios.

Episódios

Referências 

Programas da TV Cultura